Das Ammertal ist die Bezeichnung für
 der Ammergau im bayerischen Alpenvorland
 das Tal der württembergischen Ammer
 eine Markung als ehemalige unbewohnte Exklave des Dorfes Wurmlingen bei Rottenburg
 Unteres Ammertal, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ammerthal (Begriffsklärung)